Irina est un prénom féminin qui tire son origine du nom grec Eirênê, signifiant « paix ». Des variantes existent comme Iryna ou encore Arina. Irina est un prénom italien, russe, roumain, ukrainien, moldave, malgache (signifie alors « Désirée »).

On trouve aussi les variantes comme  ou Irene.

Irina comme nom de personne ou prénom 
 Irina Brjevskaïa, soprano russe.
 Irina Ionesco, photographe française.
 Irina Lobatcheva, patineuse russe de danse sur glace.
 Irina Press, athlète soviétique.
 Irina Ratouchinskaïa, écrivaine russe.
 Irina Shayk, mannequin et actrice russe.
 Irina Spîrlea, joueuse de tennis roumaine.
 Irina Tchachina, athlète russe en GRS.

Toponymie 
 Irina, ville et commune urbaine de Madagascar.
 Irina, une localité au Burkina Faso.

Dans la fiction 
 Irina Derevko, personnage de la série Alias.
 Irina Palm, film de Sam Garbarski.
 Irina Poufanovitch, personnage de l'animé et manga Assassination Classroom.
 Irina Girikanan, personnage de l'animé Inazuma Eleven Orion.
 Irina, personnage dans la pièce de théâtre Les Trois Sœurs d' Anton Tchekhov
 Irina Nicolaievna Arkadina, personnage dans la pièce de théâtre La Mouette d'Anton Tchekhov.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom russe
Prénom roumain